Радич — село в Україні, Турківському районі Львівської області.
 Радич — гора у Старосамбірському районі Львівської області.
 Радич — річка в Житомирській області, притока Ужа, впадає в нього біля села Рудня-Білківська.
 Радич Степан — австро-угорський і югославський політик хорватського походження.
 Радич — перший болгарський гайдук, який діяв у XV столітті, ще відомий як Радик Сенко.

Див. також 
 Радичі